Ранчо Палафос има више значења:

 Ранчо Палафос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Палафос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику